Boreus är ett släkte av näbbsländor som beskrevs av Pierre André Latreille 1816. Boreus ingår i familjen snösländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snösländor
Boreus